Torre kan syfta på:
 Torre –  i fornnordiska sagor son till Snö den gamle

Geografi

Antarktis 

 Torre (ö),

Italien 

 Torre di Ruggiero, kommun, Kalabrien, Provincia di Catanzaro,

Kroatien 

 Tar (ort i Kroatien), Istrien, Grad Poreč,

Schweiz 

 Torre, Ticino, ort,

Spanien 

 Torre (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Kroatienförgreningar